Plaats in Indonesië
 Sungai Ular (Muara Sabak Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
 Sungai Ular (Secanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra